Миха́йловский сельсове́т — сельское поселение в Железногорском районе Курской области России.

Административный центр — слобода Михайловка.

География 
Расположен в западной части Железногорского района. С северной стороны граничит с Разветьевским и Веретенинским сельсоветами, с восточной и южной стороны — с Рышковским сельсоветом и с западной стороны — с Дмитриевским районом Курской области. Климатические условия характерны для западного агроклиматического района Курской области. По условиям теплообеспеченности растений Михайловский сельсовет Железногорского района относится к умеренному поясу, входящему в состав лиственно-лесной климатической области России. По данным метеостанции основные климатические показатели следующие: среднегодовая температура воздуха +5,4 С, продолжительность безморозного периода 149 дней, гидротермический коэффициент — показатель влагообеспеченности — равен 1,2 (умеренное увлажнение). В целом климат характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла.

История 
Образован в первые годы советской власти в составе Михайловской волости Дмитриевского уезда. С 1928 года в составе Михайловского (ныне Железногорского) района.

В 1959 году в состав Михайловского сельсовета была передана часть территории упразднённого Веретенинского сельсовета, вновь восстановленного в 1985 году. 

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 http://mihaylovka.rkursk.ru/

Муниципальные образования Железногорского района
Сельские поселения Курской области